Barouh  est un nom de famille, notamment:

 Pierre Barouh (1934–2016), un auteur-compositeur-interprète français
Maïa Barouh (née en 1985), chanteuse et musicienne franco-japonaise
 Marcel Barouh (né en 1934), pongiste français
 Maxence Barouh (né en 1995), kayakiste français
 François Barouh (né en 1955), kayakiste français médaillé aux jeux olympiques de 1984
 Benoît Barouh, chef décorateur français

Autres